Proliferatie betekent in het algemeen groei of verspreiding, meer in het bijzonder:
proliferatie (cel), de ontwikkeling van een cel (biologie).
nucleaire proliferatie, de verspreiding van wapens, in het bijzonder kernwapens. Zie ook non-proliferatieverdrag.